Il doppio del torneo di tennis Incheon Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Na-Lae Han e Mi Yoo, che hanno battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn e Melis Sezer 6-1, 6-1.

Teste di serie  

 Han Xinyun /  Yurika Sema (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Chanel Simmonds (primo turno)

 Chin-Wei Chan /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn /  Melis Sezer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Incheon Women's Challenger 2014